Парк аттракцио́нов:
 Парк аттракционов
 Парк аттракционов (мультфильм)